Па́ме́ла — женское имя.

 «Памела, или Вознаграждённая добродетель» — эпистолярный роман Сэмюэла Ричардсона (1740).
 (1243) Памела — астероид главного пояса, открытый в 1932 году.

См. также